Sulca ist der Familienname folgender Personen:

 Nélida Sulca (* 1987), peruanische Langstreckenläuferin
 Quintus Baebius Sulca, Politiker der Römischen Republik